TKH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Takhli (Thailandia)